Bruno Kernen (ur. 1961), szwajcarski narciarz alpejczyk, zwycięzca biegu zjazdowego w Kitzbuehel w 1983
 Bruno Kernen (ur. 1972), szwajcarski narciarz alpejczyk, mistrz świata, medalista olimpijski